APEM : entreprise française fabricants d’interfaces homme-machine, siège social à Caussade
 Agence de presse étudiante mondiale : agence de presse étudiante
 Agence pour la protection des espèces menacées : association créée en 1991 à l’initiative du Parc national de Port-Cros
 APEM, Atelier Panckoucke Encyclopédie Méthodique, créé en 2012 par Martine Groult et Luigi Delia au Centre Jean Pépin du CNRS, et consacré aux recherches sur l’Encyclopédie méthodique de Charles-Joseph Panckoucke
 Association des professionnels de l'édition musicale : organisme à but non lucratif québécois défendant les intérêts des éditeurs de musique